Domaniów (gemeente)
 Domaniów (Neder-Silezië)
 Domaniów (Mazovië)